

Geografia 
 Reach – parrocchia civile dell'East Cambridgeshire (Regno Unito)
 Reach – pianeta del sistema di Epsilon Eridani nell'universo immaginario di Halo

Musica 
 Reach – album degli Snuff del 1995
 Reach – singolo di Gloria Estefan del 1996, dall'album Destiny
 Reach – singolo degli S Club 7 del 2000, dall'album 7
 Reach – album dei Survivor del 2006
 Reach – singolo dei The Butterfly Effect del 2007
 Reach – album degli Eyes Set to Kill del 2008
 Reach – singolo degli Eyes Set to Kill del 2008, dall'album omonimo
 Reach – album dei Tyketto del 2016

Altro 
 Reach – gruppo editoriale britannico
 REACH – Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
 Reach – razza aliena della DC Comics i cui membri somigliano a degli scarabei, e sono nemici di Blue Beetle (Jaime Reyes)
 '''Reach alias Park Jung-Suk''' – giocatore professionista di StarCraft